Вале́рий Мака́рович Киме́ев (21 октября 1952 — 4 января 2021) — советский и российский историк, этнограф, музеевед, специалист по истории и культуре тюркоязычного населения Кузнецкого Алатау и Притомья. Доктор исторических наук, профессор кафедры археологии Кемеровского государственного университета.

Автор многочисленных работ по истории и этнографии Притомья и Горной Шории.

Создатель нового направления в российском музееведении — экомузеология, целью которого является сохранения культуры аборигенов в естественной природной и социальной среде.

Биография 
Родился 21 октября 1952 г. в селе Устюжанино Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области.

В 1971 г. окончил Ленинск-Кузнецкий горный техникум со специальностью «горный техник — электромеханик».

В 1979 г. окончил кафедру этнографии и антропологии Ленинградского государственного университета. Обучался под руководством Р. Ф. Итса.

В 1980—1987 гг. — научный сотрудник Кемеровского государственного университета по хозяйственно-договорной теме «Памятник».

В 1986 г. защитил диссертацию «Шорский этнос. Основные этапы формирования и этническая история, XVII—XX вв.» на соискание учёной степени кандидата исторических наук по специальности «07.00.07 Этнография, этнология, антропология» в Ленинградском отделении Института этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР. Научный руководитель — Д. Г. Савинов, оппоненты — Л. П. Потапов и А. В. Коновалов.

В 1988—1990 гг. — директор музея-заповедника «Томская писаница» в Кемеровской области.

В 1990—1991 гг. — старший научный сотрудник Кемеровского государственного университета по хозяйственно-договорной теме «Этнос».

С 1991 г. — доцент Кемеровского государственного университета. В 2009 году защитил в МАЭ РАН докторскую диссертацию «Экомузеи Притомья и сохранение этнокультурного наследия: генезис, архитектоника, функции».

2015—2021 гг. профессор кафедры археологии Кемеровского государственного университета.

В.М. Кимеевым создал сеть этноэкологических музеев-заповедников в Кемеровской области:

 «Тазгол» (пос. Усть-Анзас, Таштагольский район);
 «Чолкой» (пос. Беково, Беловский район);
 «Калмаки» (пос. Юрты-Константиновы, Юргинский район);
 «Ишим» (пос. Ишим, Яйский район);
 «Брюханово» (село Красное, Ленинск-Кузнецкий район);
 «Тюльберский городок» (пос. Городок, Кемеровский муниципальный округ).

Библиография научных работ (1981—2007) 
1981
 Современные этнические процессы у шорцев бассейна реки Мрасс. // Молодые ученые и специалисты Кузбасса в 10 пятилетке. — Кемерово, 1981. — С. 155-160. (соавторы О. В. Дергачев, Н. В. Носорева, С. В. Турук)
 Территориально-этнические группы шорцев в XVII — нач. XX вв. // Молодые ученые Кузбасса в Х пятилетке. — Кемерово, 1981. — С. 246-247.
 Традиционные черты погребального обряда шорцев бассейна реки Мрасс. // Молодые ученые и специалисты Кузбасса в 10 пятилетке. — Кемерово, 1981. — С. 150-156.

1982
 «Абинцы» в русских исторических документах // Молодые ученые Кузбасса — 60-летию образования СССР: Материалы научной конференции. — Кемерово, 1982. — С.90-92. (соавтор Д. А. Функ)
 Из истории социалистического строительства в Горной Шории // Молодые ученые Кузбасса к 60-летию образования СССР. (Материалы к научной конференции). — Кемерово, 1982. — С. 88-90. (соавтор О. В. Дергачев)

1983
 Основные этапы формирования шорского этноса // Этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий. Тезисы докладов областной научной конференции по антропологии, археологии и этнографии. — Омск, 1984. — С. 102-105.

1985
 Исторические судьбы телеутов // Социально-культурные процессы в Советской Сибири. Тезисы докладов областной научной конференции по этнокультурным процессам.— Омск, 1985. — С. 63-66.

1986
 Шорский этнос. Основные этапы формирования и этническая история (XVII—XX вв.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Л., 1986. — 18 с.
 Этнический состав шорцев // Проблемы этногенеза и этнической истории аборигенов Сибири. — Кемерово, 1986. — С. 44-55.

1987
 Горные хребты Южной Сибири — границы или центры этнических территорий? // Проблемы археологии степной Евразии. Тезисы докладов конференции. — Кемерово, 1987. — С. 55-56.

1988
 Экомузей «Тюльберский городок» (По следам исчезнувшего народа тюльберов) // 55 лет Кемеровской области. (Материалы научно-практической конференции) — Кемерово, 1988. — С. 22-28.

1989
 Шорцы. Кто они? Этнографические очерки. — Кемерово, 1989. — 189 с.
 Фамильный состав сеока Чедыбер у телеутов, кумандинцев и шорцев // Полевые исследования ГМЭ народов СССР 1985—1987 г.: Тезисы докладов научной сессии. — Л., 1989. — С.44-45 (соавтор Д. А. Функ)

1990
 Забытая страница истории шорцев // Разыскания. — Кемерово, 1990. — Вып. I. — С. 21-27.

1991
 Жилища и хозяйственные постройки шорцев. // Жилища народов Западной Сибири. — Томск: Изд-во ТГУ, 1991. — С. 16-31. (соавтор А. В. Притчин)
 И крестился инородец Качер // Красная Шория. — 10 августа 1991.
 Памятники революции и гражданской войны в Кузбассе. — Вып. 2. — Кемерово, 1991. — 158 с. (соавторы Ю. П. Горелов, Ю. В. Барабанов)
 Проблема аборигенных народов Кузбасса // Роль Приполярных университетов в развитии культуры и образования. Тезисы международной конференции. — Тюмень, 1991. — С. 42 (на англ. языке).
 Формы самоуправления социокультурными процессами в национальном сельском совете // Проблемы перестройки территориальной структуры управления сферой культуры. Тезисы научной конференции. — Красноярск, 1991. — С. 132-135. (соавтор В. И. Бедин)

1992
 Проблемы коренных народов Притомья. // Этнические и этнокультурные процессы у народов Сибири: история и современность. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 1992. — С.131-141.

1993
 Забытый народ (К этнической истории томской группы татар-калмаков) // Этническая история народов России (X—XX вв.). Тезисы научной конференции. — СПб., 1993. — С. 44-46.
 Татарский экомузей «Калмаки»: проект зон охраны и генеральный план // Современные проблемы исторического краеведения (К 375-летию основания Кузнецка и 50-летию образования Кемеровской области). Тезисы докладов региональной научно-практической конференции. — Кемерово, 1993. — С. 70-73. (соавторы А. Г. Афанасьев, В. И. Бедин)

1994
 Народы Кузбасса за 30 лет. Этнодемографический справочник. — Кемерово, 1994. — 98 с.
 Предисловие. // Шорский сборник. Вып. 1 Историко-культурное и природное наследие Горной Шории. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 1994. — С. 3-7.
 Современные этнокультурные процессы у татар-калмаков Нижнего Притомья. // Ислам, общество и культура. — Омск: Изд-во ОмГУ, 1994. — С. 78-82.
 Экомузей «Чолкой» // Проблемы этнической истории и культуры тюрко-монгольских народов Южной Сибири и сопредельных территорий. — М., 1994. — С. 7-13. (соавторы Афанасьев А. Г., Бедин В. И.)
 Одежда, обувь и украшения шорцев // Шорский сборник. — Кемерово, 1994. — С. 200-216 (соавтор Т. И. Кимеева)

1995
 Археолого-этнографический комплекс охранных зон экомузея «Тазгол». // Интеграция археологических и этнографических исследований. — Омск: Омская книга, 1995. — С. 14-20. (соавтор В. В. Бобров)
 Из истории гражданской войны в Горной Шории // История «белой» Сибири. Тезисы научной конференции. — Кемерово, 1995. — С. 17-19.
 Православные храмы Кузбасса // Православие и образование: влияние на духовное развитие личности. — Новокузнецк, 1995. — С. 115-116. (соавторы С. Д. Тивяков, В. Н. Усольцев)
 Проблемы реконструкции сценического костюма фольклорных ансамблей тюркоязычных народов Кузбасса // Художественно моделирование и народные традиции. Материалы Всероссийской научной конференции. — Ч. I. — Омск, 1995. — С. 96-99 (соавтор Т. И. Кимеева)
 Тропою миссионеров: Алтайская духовная миссия в Кузнецком крае. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 1995. — 130 с. (соавтор В. В. Ерошов)
 Экомузеи Сибири как национально-культурные центры // Аборигены Сибири: Проблемы изучения исчезающих языков и культур. Тезисы Международной научной конференции — Новосибирск, 1995. — С. 125-126.
 Экомузей «Калмаки» // Разыскания. — Вып. 4. — Кемерово, 1995. — С. 87-91.
 Этапы этнической истории аборигенных этносов Притомья // III итоговая сессия института археологии и этнографии СО РАН. — Новосибирск, 1995. — С. 55-57. (соавтор В. В. Ерошов)

1996
 Возможная структура графической базы данных и простейшая типология этнографических предметов музейных коллекций // Новейшие археологические и этнографические открытия в Сибири. Материалы IV Годовой итоговой сессии Института археологии и этнографии СО РАН. — Новосибирск, 1996. — С. 109-113. (соавтор Д. Е. Кандрашин)
 Перспективы археолого-этнографических исследований в местах компактного проживания аборигенов и русских старожилов Притомья. // Новейшие археологические и этнографические открытия в Сибири. Материалы итоговой IV ежегодной сессии по результатам полевых исследований Института археологии и этнографии СО РАН. — Новосибирск: Изд-во ИАЭ СО РАН, 1996. — С. 114-116. (соавтор Ю. В. Ширин)
 Православные храмы Кузбасса как памятники историко-культурного наследия // Духовная и светская культура как фактор социального развития региона. — Кемерово, 1996. — С. 149-152. (соавтор В. Н. Усольцев)
 Православные храмы Кузбасса. — Кемерово, 1996. — 308 с. (соавторы Д. Е. Кандрашин, В. Н. Усольцев)
 Трансформация этнического самосознания калмаков // Этнографическое обозрение. — 1996.— № 2. — С. 125-139. (соавтор В. П. Кривоногов)

 Экомузеология. Национальные экомузеи Кузбасса. — Кемерово, 1996. — 134 с. (соавторы Афанасьев А. Г., Бедин В. И.)
 Этноархеологический комплекс «Зимник». // Интеграция археологических и этнографических исследований. — Новосибирск-Омск: Изд-во ОмГУ; НГПУ, 1996. — Ч. II. — С. 22-25. (соавтор А. С. Васютин)

1997
 Аборигены Кузбасса. Современные этнополитические процессы- Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. — 304 с. (соавтор В. В. Ерошов)
 Касьминские чалдоны. Быт и культура русских старожилов Касьминской волости. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. — 250 с.
 Миссионерская деятельность в Кемеровской епархии // Культурное наследие Азиатской России. (Материалы I Сибиро-Уральского исторического конгресса) — Тобольск, 1997. — С. 99-100. (соавтор Н. А. Копытова)
 Опыт реконструкции этноархеологических памятников экомузея «Тазгол» // Интеграция археологических и этнографических исследований. (Материалы V всероссийского научного семинара). — Омск-Уфа, 1997. — С. 69-71.
 Орудия охотничьего промысла шорцев (по материалам коллекций музеев России) // Шорский сборник. — Вып. II. Этноэкология и туризм в Горной Шории. — Кемерово, 1997. — С. 180-198 (соавтор Т. И. Кимеева)
 Палеоэтнографические исследования в Притомье. // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. — Т. III. Материалы V итоговой сессии. — Новосибирск, 1997. — С. 365-369 (соавтор Ю. В. Ширин)
 Православие на Земле Кузнецкой // Россия и Восток: Традиционная культура, этнокультурные и этносоциальные процессы. (Материалы IV международной научной конференции «Россия и Восток: Проблема взаимодействия».) — Омск, 1997. — С. 121-123.
 Проблема реанимации территориальной общины в социальной структуре шорского общества. // Социальная организация и социогенез первобытных обществ (теория, методология, интерпретация). — Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. — С.117-120.
 Проблемы национального самоопределения шорцев // Этносоциальные процессы в Сибири (Материалы международного семинара). — Абакан, 1997. — С. 12-24.
 Проблемы Усть-Анзасского лесничества Шорского национального природного парка // Проблемы сохранения биоразнообразия Южной Сибири. — Кемерово, 1997. — С. 201-202.
 Экомузей «Тазгол» в Горной Шории. // Шорский сборник. — Вып.2 Этноэкология и туризм Горной Шории. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. — С. 150-163. (соавтор Н. И. Шатилов)
 Этноэкология шорцев р. Мрассу. // Шорский сборник. — Вып.2 Этноэкология и туризм Горной Шории. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. — С. 86-111 (соавтор Н. В. Скалон)

1998
 Из истории Административных образований на территории Кемеровского района // Балибаловские чтения. Материалы научно-практической конференции, посвященной 80-летию городского статуса Кемерово. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. — С. 37-41.
 К этнической истории притомских татар-калмаков // Этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий. Материалы IV Международной конференции. — Омск, 1998.
 Каталог шорских этнографических коллекций музеев России. // Деятельность Андрея Ильича Чудоякова и духовное возрождение шорского народа (доклады научно-практической конференции) 26-27 ноября 1998 г. — Новокузнецк, 1998. — С. 38-44. (соавтор Т. И. Кимеева)
 Культура шорцев в этнографических коллекциях музеев России (опыт создания этнографического каталога и графической базы) // Этнография Алтая и сопредельных территорий. Материалы III научно-практической конференции по этнографии Алтая. — Барнаул, 1998. — С. 180-186.
 Национальные экомузеи Притомья // Сибирь в панораме тысячелетий. Материалы Международного конгресса. — Том 2. — Новосибирск, 1998. — С. 213-223.
 Обретение новой родины. // Притомские калмаки. Историко-этнографические очерки. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. — С. 5-10.
 Остроги Притомья // Южная Сибирь в составе России: проблемы, поиски, решения. Материалы региональной научно-практической конференции. — Шушенское, 1998.
 Притомские тюльберы. // Этнография Алтая и сопредельных территорий. — Барнаул: Издательство БГУ, 1998. — С. 34-37.
 Проблема создания национального экомузея татар-калмаков // Культурное наследие народов Западной Сибири: Сибирские татары. Материалы I региональной конференции. — Тобольск, 1998.
 Проблема сохранения исторического наследия притомских тюльберов // Урбанизация и культурная жизнь Сибири. Материалы всероссийской конференции. — Омск, 1998.
 Проблемы реконструкции этноархеологического комплекса «Сосновский острог» // Интеграция археологических и этнографических исследований. Материалы VI Международного научного семинара. — СПб., 1998.
 Скульптурные изображения предметов домашних и охотничьих культов шорцев // Международная конференция по первобытному искусству. Тезисы докладов. — Кемерово, 1998. — С. 132-134.
 Современные этнические процессы у калмаков // Притомские калмаки. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. — С. 43-67. (соавтор В. П. Кривоногов)
 Сосновский казачий острог // Притомские калмаки. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. — С. 25-42. (соавтор Ю. В. Ширин)
 Экомузей «Мунгатский острог» // 55 лет Кемеровской области. (Материалы научно-практической конференции) — Кемерово, 1998. — С. 28-33. (соавтор Ю. В. Ширин)
 Экомузей «Тюльберский городок» как учебно-научный центр этноэкологических исследований Притомья // Сибиреведение: опыт и перспективы. Материалы международного конгресса, посвященного 265-летию Великой Северной экспедиции. — Тюмень, 1998.
 Экомузей как механизм саморегуляции социальных отношений и сохранения национальных традиций // Этносоциальные процессы в Сибири. Материалы регионального семинара. — Кызыл, 1998.

1999
 Шорцы. Каталог этнографических коллекций музеев России. Ч 1-5. Введение. — Кемерово, 1999. — С. 3-14.

2000
 Компоненты шорского этноса // Чтения памяти Э. Ф. Чиспиякова (к 70-летию со дня рождения).- Материалы научной конференции Новокузнецкого государственного педагогического института 8 февраля 2000 г. — Ч.1. — Новокузнецк, 2000. — С. 33-38.

2002
 Экомузей — заповедник «Тюльберский городок». // Аборигены и русские старожилы Притомья. — Кемерово-Городок: Кузбассвузиздат, 2002. — С. 14-41.

2003
 Сохранение историко-культурного наследия. // Шорский национальный парк: природа, люди, перспективы. / Институт угля и углехимии СО РАН. — Кемерово, 2003. — С. 231-240.
 Этническая история шорцев XVII—XIX вв. // Шорский национальный парк: природа, люди, перспективы. / Институт угля и углехимии СО РАН. — Кемерово, 2003. — С. 123-127.
 Кемеровская и Новокузнецкая епархия. // Кемеровская и Новокузнецкая епархия Русской Православной церкви. — Кемерово, 2003. — С. 91-112 (соавтор Д. М. Мошкин)
 Православные храмы Кемеровской и Новокузнецкой епархии. // Кемеровская и Новокузнецкая епархия Русской Православной церкви. — Кемерово, 2003. — С. 118-226 (соавтор Д. М. Мошкин)

2004
 Национально-культурное своеобразие района // Очерки истории Кемеровского района. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. — С. 29-57.
 Исторические села района // Очерки истории Кемеровско-го района. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. — С. 58-113 (в соавт. с С. В. Козловым).

2005
 Религиозные верования шорцев // Кузнецкая старина / отв. ред. Ю. В. Ширин. — Новокузнецк: Изд-во «Кузнецкая крепость», 2005. — Вып. 7. — С. 108-126.
 Национально-государственное строительство у шорцев / Археология Южной Сибири. Вып. 23 / отв. ред. Л. Ю. Китова. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. — С. 17-25.
 Современные этнокультурные процессы в шорском улусе Усть-Анзас // Культурное наследие народов Сибири и Севера. Материалы Шестых Сибирских чтений. СПб, 27-29 октября 2004 г. / отв.ред. Е. Г. Фёдорова. — СПб.: МАЭ РАН, 2005. — С. 322-330 (в соавт. с Д. В. Арзютовым).
 Первые русские среднего Притомья // Этнография Алтая и сопредельных территорий. Материалы международной научно-практической конференции. Вып. 6. — Барнаул: Изд-во БГПУ, 2005. — С. 14-17.

2006
 Экомузеи-заповедники как национально-культурные, учебно-научные и природно-рекреационные центры Притомья // Экологические проблемы развития музеев-заповедников. Материалы деся-той Всероссийской научной конференции. — Москва: Институт Наследия, 2006. — С. 43-49.
 Проблемы создания экомузея-заповедника «Тюльберский городок» // Проблемы развития этнографических музеев под открытым небом в современных условиях. Материалы научно-практической кон-ференции. — Иркутск, 2006. — С. 27-35

2007
 Перспективы создания туристско-рекреационного комплекса Горной Шории // Проблемы развития туризма в Алтайском крае. Материалы научно-практической конференции. — Барнаул: «Азбука», 2007. — С. 133-138.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте КемГУ

Персоналии по алфавиту
Википедия:Биографии современников
Этнографы России
Сибиреведы
Преподаватели Кемеровского государственного университета
Авторы энциклопедий и словарей
Директора музеев СССР